Biophysikalische Gesellschaft steht für:

 US-amerikanische Gesellschaft für Biophysik, siehe Biophysical Society
 Deutsche Gesellschaft für Biophysik